Sebastian Komecki (zm. 1680) – prepozyt sandomierski
 Sebastian Komecki (zm. 1755) – dziekan włocławski